Zia steht für:

 ein Vorname, siehe Ziya

Zia ist der Name folgender Personen:

 Khaleda Zia, Premierministerin von Bangladesch und Witwe von Zia ur-Rahman
 Mohammed Zia-ul-Haq (1924–1988), Präsident von Pakistan
 Oscar Zia (* 1996), schwedischer Sänger
 René Zia (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Zia (Sängerin), Pseudonym von Baek Ji-hye, südkoreanische Sängerin
 Zia Mirabdolbaghi (* 1946), iranischer Maler, Zeichner (Kalligraf) und Musiker (Tombak-Spieler)
 Ziaur Rahman (1936–1981), genannt Zia, Präsident von Bangladesch (1977–1981)

Zia bezeichnet:

 Zia (Volk), ein indigenes Volk in Neu-Mexiko
 Zia Pueblo, ein Dorf in der Reservation der Zia-Indianer
 Zia (Kos), Bergdorf auf der griechischen Insel Kos
 Tropischer Sturm Zia

ZIA ist die Abkürzung für:

 Flughafen Moskau-Schukowski, IATA-Flughafencode
 Zentrale Intelligenz Agentur, ein Berliner Verband
 Zentraler Immobilien Ausschuss, ein Verband der Immobilienwirtschaft

Siehe auch:
 Tsia

Abkürzung